Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) – один із найважливіших окиснювальних процесів в організмі. Нині ПОЛ вважається однією з основних причин пошкодження та загибелі клітини внаслідок дії активних форм Оксигену (АФО). ПОЛ – основна причина пошкодження клітинних мембран і один з універсальних механізмів реалізації токсичності ксенобіотиків. Будь-який достатньо потужний вплив на організм може ініціювати процеси ПОЛ. Таким чином процеси перекисного окиснення ліпідів розглядають як один із важливих механізмів клітинної патології, що лежить в основі багатьох негативних ефектів. Певну роль у розвитку патології відіграють проміжні та кінцеві продукти перекисного окиснення, які мають цитотоксичні та мутагені ефекти (Владимиров, Арчаков, 1972). Показники ПОЛ широко використовуються в дослідженнях оксидативного стресу. Цим шляхом окиснюються ненасичені жирні кислоти, що може бути причиною порушення цілісності та властивостей біологічних мембран. У ході цього процесу зі стабільних молекул ліпідів утворюються ліпідні радикали, які піддаються поступовому руйнуванню.

Органічні окисно-відновні реакції
Ліпіди